Tell kan avse

Tell – ett arkeologiskt begrepp
Tell (poker) – ett begrepp inom poker
 Tell (film) – en schweizisk film från 2007
Tell (efternamn) – ett efternamn

Geografi

Palestina (stat) 

 Till (ort), Västbanken,

Syrien 

 At Tall (distriktshuvudort), Rif Dimashq, 

Robotskapade Palestina (stat)förgreningar
Robotskapade Syrienförgreningar